Larkins ist der Name von

 Ellis Larkins (1923–2002), US-amerikanischer Jazz-Pianist 
 Peter Larkins (* 1954), australischer Hindernisläufer